Bruckberg henviser til:

 Bruckberg (Mittelfranken)
 Bruckberg (Niederbayern)